Андре́й Григо́рьевич Румя́нцев (15 сентября 1938) — российский писатель и поэт, переводчик. Народный поэт Бурятии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011).

Биография 
Родился 15 сентября 1938 года в селе Шерашово, Кабанского района Республики Бурятии в многодетной рыбацкой семье.

В 1953 году окончил среднюю школу с серебряной медалью. После школы поступил на филологический факультет Иркутского государственного университета. Первые стихи Андрея Григорьевича печатались в иркутских газетах.

С 1960 года в течение 10 лет работал в газете «Молодежь Бурятии», затем в течение 14 лет — заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Бурятии. Здесь, в республике, издаются его первые книги, здесь Андрей Григорьевич находит призвание как одаренный поэт, в это время написано много собственных стихов, также много времени посвящается переводу национальной поэзии. Публикуется в коллективных сборниках, журналах, газетах.

С 1993 года по 2001 год — ответственный секретарь Иркутской организации Союза писателей России.

Более 40 лет является Членом Союза журналистов России. Член Высшего творческого совета Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Долгое время жил в Иркутске. Живёт в Москве. Жена Галина — филолог. Дочь Ольга — актриса камерного театра «ДАР».

Библиография 
 Андрей Румянцев. «Поле жизни». Стихи, Улан-Удэ Бурят. кн. изд-во, 1989
 «Воздух любви и печали»: Стихотворения. Венок сонетов. Поэма./ А. Г. Румянцев.- Иркутск: Изд. АНО, 2003
 «Государыня Жизнь» : стихи, венки сонетов, поэма, переводы / А. Г. Румянцев; послесл. К. Балков. — Иркутск : АНО «Земля» : ред. газ. «Родная земля», 2006.
 «Дыхание Байкала»: Книга стихов/ А. Г. Румянцев; Худ. Б. Мокин. — М.: Мол. гвардия, 1986
 «Кедровая ветвь»: Стихотворения, поэма/ А. Г. Румянцев; Худ. И. Суворова. — М.: Сов. Россия, 1989
 «Колодец планеты»: Стихи, поэма / А. Г. Румянцев; Худ. А. И. Аносов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993
 «Моя Атлантида» : рассказы, очерки, литературные эссе, стихотворения / А. Г. Румянцев. — Иркутск : Облмашинформ, 2010
 «Таежная колыбель»: Книга стихов / А. Г. Румянцев; Худ. В. Иванов. — М.: Современник, 1984

Награды и звания 
 Медаль Пушкина (24 июля 2018 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (5 мая 2011 года) — за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания, культуры, печати и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Народный поэт Бурятии.

Примечания

Ссылки 
 Румянцев Андрей Григорьевич
 Автобиография
 А. Румянцев. Шесть стихотворений (аудио)

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Персоналии:Бурятия
Писатели Иркутска
Выпускники филологического факультета Иркутского государственного университета